Mataguži, pleme u Crnoj Gori nepoznatog porijekla.
 Mataguži (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica